Větrovský potok je název více vodních toků v České republice:

 Větrovský potok (přítok Lužnice) – levostranný přítok Lužnice v okrese Tábor
 Větrovský potok (přítok Rybného potoka) – levostranný přítok Rybného potoka v okrese Ústí nad Labem
 Větrovský potok (přítok Smědé) – levostranný přítok Smědé v okrese Liberec

Související
 Malý Větrovský potok – přítok Větrovského potoka v okrese Ústí nad Labem